Pylypchuk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jon Pylypchuk (né en 1972), peintre et sculpteur canadien
 (né en 1984), joueur et entraineur de football ukrainien
 (né en 1967), joueur de football ukrainien
 (né en 1948), homme politique ukrainien

Voir aussi
Svetlana Tikhanovskaïa (née en 1982), figure politique bélarusse, née Pylytchuk

Homonymie de patronyme